Amara se poate referi la:
orașul și stațiunea Amara din Județul Ialomița
satul Amara din comuna Balta Albă, Județul Buzău
localitatea Amara Nouă din Județul Ialomița
lacul Amara, Ialomița